Александр Львович Давыдов: Давыдов, Александр Львович (1773—1833) — русский генерал-майор.
 Давыдов, Александр Львович (1919—1997) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.